Biografies:
 Benet Fontanella (1575 - ?), abat del monestir de Sant Pere de Besalú i President de la Generalitat de Catalunya, oncle de Joan Pere Fontanella
 Joan Pere Fontanella (1575 - 1649), jurista i polític català, pare de Francesc Fontanella i Garraver i nebot de Benet Fontanella
 Francesc Fontanella i Garraver (1622 - 1682 o 1683), escriptor i sacerdot català, fill de Joan Pere Fontanella
 Eloi Fontanella i Bonjoch (n. 1980), futbolista català conegut com a Eloi

 Toponímia:
 Fontanella (Àustria), localitat d'Àustria
 Fontanella (Llombardia), localitat d'Itàlia

 Miscel·lània:
 Carrer de Fontanella, carrer de la ciutat de Barcelona
 Fontanella (Guixers), masia del municipi de Guixers (Solsonès)
 Torrent de Fontanella, afluent de l'Aigua d'Ora que neix a Guixers (Solsonès)